Le terme de République des Philippines peut désigner :

L'actuelle République des Philippines, qui a succédé en 1946 lors de l'indépendance au Commonwealth des Philippines.

La Première République des Philippines, gouvernement animé par les indépendantistes de 1899 à 1901, durant la guerre américano-philippine

La Seconde République des Philippines, gouvernement du pays entre 1943 et 1945, durant l'occupation par l'Empire du Japon